Peltigerales är en ordning av lavar. Peltigerales ingår i klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Peltigerales